Barbarino ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Barbarino (* 1964), deutsch-italienischer Taekwondo Trainer und Sportfunktionär
 Bartolommeo Barbarino, italienischer Kirchenmusiker Anfang des 17. Jahrhunderts
 Carla Barbarino (* 1967), italienische Leichtathletin
 David Barbarino (* 1980), deutscher Künstler
 Rudolf Barbarino (1920–2022), Leiter des Verlags Junge Welt, Direktor des Berliner Verlags
 Salvatore Barbarino, US-amerikanischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Stephan Barbarino (* 1955), deutscher Musicalautor und Regisseur

Barbarino bezeichnet außerdem:
 Barbarino Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller